Кукушкино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кукушкино — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Кукушкино — село в Суземском районе Брянской области.
 Кукушкино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Кукушкино — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Кукушкино — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Кукушкино — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Кукушкино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
Кукушкино — село в Раздольненском районе Крыма.
Кукушкино — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Кукушкино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Кукушкино — посёлок в Коченевском районе Новосибирской области, упразднён в 2005 г.
 Кукушкино — деревня в Большесосновском районе Пермского края, упразднена в 2008 г.
 Кукушкино — внутригородской посёлок в Приволжском районе Казани.